Střední Beskydy je název dvou různých geomorfologických oblastí na hranicích Slovenska a Polska.

 Střední Beskydy – makroregion definovaný v rámci geomorfologického členění Polska, ve slovenském členění odpovídá geomorfologické oblasti Nízké Beskydy
 Střední část Západních Beskyd – geomorfologická oblast Vnějších Západních Karpat v prostoru Kysuce a Oravy, definovaná v rámci geomorfologického členění Slovenska

Související články 
 Západní Beskydy (rozcestník)
 Východní Beskydy (rozcestník)

+